Villa Colón kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Caucete (kommunhuvudort i Argentina), San Juan,

Costa Rica 

 Colón (ort i Costa Rica), Heredia, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Costa Ricaförgreningar